Mularoni ist der Familienname folgender Personen:

 Antonella Mularoni (* 1961), san-marinesische Richterin und Politikerin, Capitano Reggente 2013
 Diego Mularoni (* 1979), italienischer Schwimmer
 Mariella Mularoni (* 1962), san-marinesische Politikerin, Capitano Reggento 2019–2020

 Piero Natalino Mularoni (1948–2011), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1995–1996